La Nuova Caledonia è divisa in 33 comuni.

Per codice INSEE 

Fonte:

Per superficie 
I comuni per superficie decrescente (la Nuova Caledonia misura 19.053 km² in totale). La taglia media dei comuni è di 577,38 km², mentre la mediana è di 648,94 km², molto maggiori rispetto alla Francia metropolitana.

Fonte: IGN

Per popolazione 
I comuni per popolazione decrescente (la Nuova Caledonia conta 230.789 abitanti in totale al 2004, per una densità di popolazione media di 12 ab./km². La popolazione media dei comuni è di 6.993 abitanti, mentre la mediana è di 2.927.

Fonte:

Note

Altri progetti 

 
Nuova Caledonia